Johann Schöner (1477-1547), érudit de la renaissance
 Globe terrestre de Schöner
 Schöner, cratère martien